Sona – rzeka w Polsce
 Sona – miejscowość i gmina we Włoszech
 sona – język indopacyficzny
 sona – sztuczny język stworzony przez Kennetha Searighta
 Więzienie Sona – fikcyjne więzienie, stworzone na potrzeby serialu Skazany na śmierć